Grad u Danskoj:
 Skive, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Skive (općina), općina u regiji Središnji Jutland